Die Wysschaja Liga () ist die zweithöchste Eishockeyliga in Belarus hinter der Extraliga. Die Liga wurde 1992 gegründet und dient den Teilnehmern der Extraliga als Ausbildungsliga. Die Spieler dürfen ein Alter von 21 Jahren nicht überschreiten.

Teilnehmer 2013/14 

 Metallurg Schlobin II
 HK Schachzjor Salihorsk II
 HK Njoman Hrodna II
 RZOP Raubitschy '96
 HK Homel II
 Chimik-SKA Nawapolazk II
 HK Brest II
 HK Wizebsk II
 HK Junior Minsk
 RZOP Raubitschy '97
 HK Lida II
 HK Krementschuk (Ukraine)
 Energija Elektrėnai (Litauen)

Saisonübersicht

Weblinks 
 Die Wysschaja Liga auf der Website des belarussischen Eishockeyverbands (russisch)

Wysschaja Liga